Quattro може да се отнася за:

 Quattro задвижване
 Audi quattro – модел автомобили на Audi в производство от 1980 до 1991 г.
 числото четири (на италиански)
 Quattro – албум на група „Ъпсурт“